Lorberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Lorberg (1831–1906), deutscher Physiker
 Karl Lorberg (1891–1972), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), hessischer Staatsminister
 nach ihm benannt war von 1962 bis 2017 die Lorberg-Bibliothek

Lorberg ist der Name eines Unternehmens:
 Lorberg (Baumschule), Großbaumschule in Ketzin-Tremmen (Brandenburg)

Siehe auch:
 Lohrberg